L'expédition allemande au Tibet peut désigner :
 celle de 1938-1939 dirigée par Ernst Schäfer ;